Grandma's Smuzi — український метал-гурт, з Одеси, Україна, що грає в жанрі геві-метал, та виконує кавер версії відомих рок виконавців. Гурт заснований 9 жовтня 2019 року. Своєю метою виконавці називають надання нового звучання світовим рок-хітам, завдяки якісному виконанню.

Серед пісень кавери на гурти та виконавців:

Metallica, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Linkin Park, Guns N' Roses, Skillet, The Cranberries та інші.

Кавер пісні

Пісні без альбому 
Тіні

Учасники гурту 
Туфан Чіґдем (Tufan Cigdem) - вокал:

Олексій Апостолов - ударні

Примітки 

Український рок
Українські рок-гурти